— японская фамилия, девятая по распространённости в Японии, а также топоним.

Персоналии 
 Кобаяси, Аи (род. 1984) — японская кёрлингистка.
 Кобаяси, Айми (род. 1995) — японская пианистка.
 Кобаяси, Дзин (род. 1977) — японский мангака.
 Кобаяси, Дзюнсиро (род. 1991) — японский прыгун с трамплина.
 Кобаяси, Дзюро (род. 1949) — японский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Кобаяси, Ёсио (1907—1993) — японский ботаник и миколог.
 Кобаяси Исса (1763—1828) — японский поэт, мастер хайку.
 Кобаяси, Камуи (род. 1986) — японский автогонщик.
 Кобаяси, Каори (род. 1981) — японская джазовая саксофонистка и флейтистка.
 Кобаяси, Каору (1968—2013) — японский педофил и убийца.
 Кобаяси, Кей — японский музыкальный продюсер, автор песен, композитор и менеджер, сотрудник Amuse.
 Кобаяси, Киёси (род. 1933) — японский сэйю.
 Кобаяси, Коити (род. 1952) — японский го-профессионал.
 Кобаяси, Маки (род. 1965) — японский гребец.
 Кобаяси, Макото (род. 1944) — японский физик, лауреат Нобелевской премии 2008 года.
 Кобаяси, Мари — японская и французская певица, музыковед.
 Кобаяси, Масаки (1916—1996) — японский кинорежиссёр и сценарист.
  (род. 1933) — японский дирижёр.
 Кобаяси, Норихито (род. 1982) — японский лыжный двоеборец, чемпион мира.
 Кобаяси, Пётр Ариката (1909—1999) — японский католический прелат.
 Кобаяси, Рюити (род. 1976) — японский бобслеист.
 Кобаяси, Садаёси (1905—1997) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Кобаяси, Сатору (род. 1959) — японский го-профессионал.
 Кобаяси, Сатору (режиссёр) (1930—2001) — японский режиссёр.
 Кобаяси, Сёсити (1932—2012) — японский и американский математик.
 Кобаяси, Сумио (род. 1982) — японский композитор современной классической музыки.
 Кобаяси, Тадао (род. 1930) — японский футболист.
 Кобаяси, Такао (род. 1961) — японский астроном.
 Кобаяси, Такаси (род. 1963) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Кобаяси, Такидзи (1903—1933) — японский пролетарский писатель.
 Кобаяси, Хироси (род. 1969) — японский боксёр-профессионал.
 Кобаяси, Хитоми (род. 1965) — японская модель и порноактриса.
 Кобаяси, Ю (род. 1982) — японская сэйю и аниматор-раскадровщик.
 Кобаяси, Ю (род. 1987) — японский футболист.
 Кобаяси, Юка (род. 1994) — японская прыгунья с трамплина.
 Кобаяси, Юки (род. 1987) — японская лыжница.
 Кобаяси, Юрика (род. 1995) — японская певица, более известная как YURiKA.
 Кобаяси, Юсукэ (род. 1985) — японский сэйю.
 Кобаяси, Ясухиро (род. 1959) — японский аккордеонист.

География 
 Кобаяси — японский город в префектуре Миядзаки.

См. также 
 Кобаяси Мару — вымышленный тест во вселенной «Звёздного пути», моделирующий заведомо проигрышную ситуацию.

Примечания